Un orchestre est un ensemble musical composé de musiciens.
 L'orchestre est, au théâtre, le nom donné à la partie de salle située en contrebas de la scène.

L'Orchestre 

 L'Orchestre, une peinture de Nicolas de Staël (1953) ;
 L'Orchestre, une pièce de Jean Anouilh (1962) ;
 L'Orchestre rouge, un film de Jacques Rouffio (1989).